Olaszország
Treviso, város Olaszországban, Veneto régióban, Treviso megyében
Treviso Bresciano, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
Treviso megye, megye Olaszországban, Veneto régióban